Rio Maracana kan syfta på följande platser:

Brasilien 

 Rio Maracanã (vattendrag i Brasilien, Amazonas), 
 Rio Maracanã (vattendrag i Brasilien, Pará, lat -0,81, long -47,39), 
 Rio Saueniná, vattendrag, Mato Grosso, 
 Rio Maracanã (vattendrag i Brasilien, Rio de Janeiro), 
 Rio Maracanã (vattendrag i Brasilien, Mato Grosso), 
 Rio Maracanã (vattendrag i Brasilien, Pará, lat -1,01, long -47,69), 

Robotskapade Brasilienförgreningar